Byers kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Byers (Colorado)
Byers (Kansas)
Byers (Texas)